Кубок Черкасской области по футболу — областное соревнование украинского футбола среди любительских команд. Первый турнир был проведён в 1954 году. С 1991 года проводится под эгидой Федерации футбола Черкасской области.

Все победители

Ссылки 
 Чемпионы и обладатели кубка Черкасской области по футболу за последние годы 
 Сайт ФК «Сахарник» Городище
 Сайт Городище-онлайн

См. также 
 Чемпионат Черкасской области по футболу
 Федерация футбола Черкасской области

Футбол в Черкасской области
Региональные кубки Украины по футболу